Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2022/2023 является XX турниром Российской федерации по баскетболу. Отличительной особенностью турнира на кубок, является то, что в нём участвуют только игроки с российским паспортом.

Регламент 
В Кубке России участвуют клубы Премьер-лиги, Суперлиги I дивизиона, Суперлиги II дивизиона, а также фарм-команды клубов Премьер-Лиги.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — Предварительный (2 раунда)
-Кубок Д. Я. Берлина (игры в группах + Финал четырех);

-игры по системе на выбывание.
 II этап — Финальный этап с 23 декабря по 25 декабря 2022 года.

I этап (Кубок Д. Я. Берлина) 
Десять команд Суперлиги и пять команд Высшей лиги, имеющие в рейтинге места с 13-го по 27-е (всего 15 команд) по итогам жеребьевки распределяются в 3 группы по 4 команды и 1 группу из трех команд и играют турами в 1 круг.

Финал четырех Кубок Д. Я. Берлина: Четыре команды, занявшие 1-е место в группах, квалифицируются в Финал четырех
Команды, занявшие 1 и 2 места по итогам Первого раунда, квалифицируются в 1/16 финала Кубка России с учетом результатов жеребьевки.

I этап (Плей-офф) 
Второй раунд состоит из 1/8 финала и 1/4 финала. В 1/8 и 1/4 финала команды проводят по две игры (1 игра дома, 1 игра на выезде).

Первый матч проводится на площадке команды, стоящей ниже в рейтинге, второй матч — на площадке вышестоящей команды. Победитель определяется по сумме набранных очков двух матчей. Если по окончании основного времени во втором матче сумма набранных очков каждой командой будет одинаковой, то команды играют один или несколько дополнительных 5-минутных периодов, пока одна из команд не наберет больше очков, чем другая.

Даты проведения игр: 1/8 финала — 15, 30 октября 2022 года;

1/4 финала — 10 ноября, 03 декабря 2022 года.

II этап (Финальный раунд) 
Финал четырех Кубок России: Четыре команды, по итогам игр 1/4 финала команды-победители, квалифицируются в Финал четырех

I этап (Кубок Д. Я. Берлина) 
Пятнадцать команды, принимающие участие в Чемпионате России среди женских команд посредством жеребьевки делятся на 4 группы по 3-4 команды и играют турами в 1 круг.

В финальный турнир выходят четыре команды, занявших в группах 1-е места.

Группа А 
Соревнования проходили в г.Казань с 22-24 сентября 2022 года.

Группа Б 
Соревнования проходили в г.Пенза с 22-24 сентября 2022 года.

Группа В 
Соревнования проходили в г.Иваново с 21-23 сентября 2022 года.

Группа Г 
Соревнования проходили в г. Санкт-Петербург с 21-23 сентября 2022 года.

Финал кубка Д. Я. Берлина

Сетка 
<onlyinclude>
{{Турнир4-Теннис3-С третьим местом
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал кубка Д.Я. Берлина
| 3rd=Серия за 3-е место
| score-width=20
| team-width=120

| RD1-seed1=В
| RD1-team1=Энергия (Иваново)
| RD1-score1-1=106
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=Г
| RD1-team2= Спартак (Санкт-Петербург)
| RD1-score2-1=94
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=А
| RD1-team3=Казаночка (Казань)
| RD1-score3-1=45
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=Б
| RD1-team4=Спарта энд К-2 (Видное)
| RD1-score4-1=59
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=В
| RD2-team1=Энергия (Иваново)
| RD2-score1-1=45
| RD2-score1-2=
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=Б
| RD2-team2=Спарта энд К-2 (Видное)
| RD2-score2-1=88
| RD2-score2-2=
| RD2-score2-3=

| 3rd-seed1=Г
| 3rd-team1=Спартак (Санкт-Петербург)
| 3rd-score1-1=65
| 3rd-score1-2=
| 3rd-score1-3=
| 3rd-seed2=А
| 3rd-team2= Казаночка (Казань)
| 3rd-score2-1=74
| 3rd-score2-2= 
| 3rd-score2-3=
}}
</onlyinclude>

 Полуфинал кубка Д. Я. Берлина 

 Матч за 3 место 

 Финал кубка Д. Я. Берлина 

 I этап (Плей-офф) 
Второй раунд состоит из 1/8 финала и 1/4 финала. В 1/8 и 1/4 финала команды проводят по две игры (1 игра дома, 1 игра на выезде).
Даты проведения игр:
 1/8 финала — 15, 30 октября 2022 года;
 1/4 финала — 10 ноября, 03 декабря 2022 года.

 1/8 финала Динамо (Новосибирская область) —Самара— 0—2 Спарта&К— Спарта&К 2 — 2—0 МБА —Пересвет-ЮФУ — 2—0 Динамо (Москва) — Енисей — 0—2 Нефтяник — Надежда — 1—1  Энергия — Ника — 0—2  1/4 финала  Динамо (Курск)—Самара— 2—0  МБА — Спарта энд К — 1 —0 УГМК — Енисей — 2—0 Нефтяник — Ника — 0—2  II этап (Финал четырех) 
В Финале четырех команды проводят по одной игре.

Даты проведения игр:
 1/2 финала — 23 декабря 2022 года;
 Финал и матч за 3 место: 25 декабря 2022 года.

 Финальный раунд 

 Полуфинал 

 Матч за 3 место 

 Финал 

Суммарная телеаудитория «Финала четырех» на федеральном телеканале «Матч ТВ» составила 3 692 000 зрителей. Финал между УГМК и МБА собрал рекордное количество любителей баскетбола — 1 416 000. .

 Символическая пятерка 
По итогам турнира названа символическая пятерка лучших игроков.

 MVP финала — Ксения Левченко (УГМК)
 Лучший разыгрывающий — Марина Голдырева (МБА (Москва))
 Лучший защитник — Анна Лешковцева (МБА (Москва))
 Лучший легкий форвард — Ольга Фролкина (Динамо (К))
 Лучший тяжелый форвард — Жосселина Майга (МБА (Москва))
 Лучший центровой — Мария Вадеева (УГМК)

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2022/2023

Примечания

Ссылки 
  Кубок России на РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2022 год в баскетболе